Алексе́й Алексе́евич Бара́нников (, , СССР) — российский спортсмен, член сб. России (с 1997 по 2011), член олимпийской сборной команды России по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Мастер спорта России международного класса(лыжное двоеборье).

Чемпион России (2000—2005, 2011 — командное первенство, 2001, 2004 — классика, 2003 — спринт). Серебряный (2002, 2005 — спринт) и бронзовый (2000, 2003 — классика) призёр чемпионатов России.

Первый тренер — Анатолий Николаевич Киченков, затем А. А. Носов.
Выступал за МГФСО, ЭШВСМ (Москва). Завершил спортивную карьеру в 2011 году.

выпускник Российской государственной академии физической культуры.

Родился и живёт в Москве.

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»

Двоеборцы России
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Мастера спорта России международного класса
Спортсмены Москвы